Preger ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christian Preger (1676–1739), Maler aus Eisenach
 Kurt Preger (1907–1960), österreichischer Opernsänger (Tenor, Bariton)
 Theodor Preger (1866–1911), deutscher Byzantinist
 Wilhelm Preger (1827–1896), deutscher Theologe, Lehrer und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Präger
 Breger